

Musica 
 Poundcake – singolo dei Van Halen del 1991
 Poundcake – album di Alaska Thunderfuck del 2016
 Pound Cake / Paris Morton Music 2 – singolo di Drake del 2013

Altro 
 Poundcake – dolce di origine europea
 Discorso della Pound Cake – discorso tenuto da Bill Cosby nel 2004
 Pound Cake – personaggio dell'universo di My Little Pony